Barrio la Cuesta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio la Cuesta, Jilotzingo, ort i delstaten Mexiko, 
 Barrio la Cuesta, Xonacatlan, ort i delstaten Mexiko,